David Hussey – australijski krykiecista
 Michael Hussey – australijski krykiecista
 Wayne Hussey – gitarzysta angielski